У п'ятому розіграші Кубка України з футболу сезону 1995/96 року взяли участь 110 команд. Проходив з 1 серпня 1995 року по 26 травня 1996 року.

Учасники

Перелік матчів

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу (перший етап)

1/16 фіналу (другий етап)

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1995—1996

Джерела 
 Кубок України 1995/1996 — Офіційний сайт ФФУ
 Кубок Украины 1995/96 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 
 Кубок Украины 1995-1996 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия 
 Кубок Украины 1995/96 г. — КЛИСФ 
 Футбол. Кубок Украины 1995/96, все матчи — WildStat 
 Інформація про фінал 

1995 у футболі
1996 у футболі
Кубок України з футболу